CDTI steht für:
 Cockpit Display of Traffic Information
 Common Rail Diesel Turbo Injection, Markenbezeichnung von Opel für Common-Rail-Einspritzung
 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ein staatliches spanisches Unternehmen für Technologieförderung im Auftrag des Ministeriums für Industrie, Wettbewerb und Tourismus

CDTI